Тау — название нескольких островов:
 Тау — остров в составе Американского Самоа.
 Тау — остров в составе Таиланда.
 Тау — остров в составе государства Тонга у берега Тонгатапу.
 Тау — остров в составе государства Тонга в составе архипелага Хаапай.

См. также